Starodavni prvobitni bukovi gozdovi Karpatov in drugih delov Evrope so čezmejni spomenik Unescove svetovne naravne dediščine v 12 evropskih državah. Na začetku je pod imenom Prvobitni bukovi gozdovi v Karpatih obsegal gozdove, ki rastejo na desetih ločenih območjih Karpatov, vzdolž 185 km dolge osi od hribovja Rahiv in gorskega grebena Čornogora v Ukrajini preko grebena Poloniny do Vihorlatskih vrhov na Slovaškem.

Gozdovi v Karpatih merijo 77.971,6 ha. V zaščiteno območje spada samo 29.278,9 ha gozdov, ostali del pa tvori nekakšno vmesno zaščitno območje. 70 % zaščitenega območja je v ukrajinski Zakarpatski oblasti, 30 % pa v slovaškem Prešovskem okraju. Vanj spadata dva narodna parka, biosferni rezervat in nekaj habitatov, večinoma na Slovaškem. Oba narodna parka in njuna okolica na Poljskem tvorita poseben Vzhodnokarpartski biosferni rezervat.

Na Slovaškem so gozdovi Havešova, Rožok in Stužica, vsi v pogorju Bukovské vrchy in Vihorlatski Kyjovský prales (pragozd). 

Ukrajinski del prvobitnih bukovih gozdov sestavljajo Čornogora, Kizij-Tribušani, Maramaroš, Stužicija-Užok, Svidovec in Uholka-Širiki Luh. Za obiskovalce je dostopnih samo nekaj od desetih zaščitenih pragozdov. Stužica v Bukovskih vrhovih je edini z označenimi pohodniškimi potmi. 

Pet nemških gozdov (Jasmund, Serrahn, Grumsin, Hainich in Kellerwald) pokriva površino 4.391 ha. Na seznam svetovne dediščine so bili dodani leta 2011, vnos je takrat dobil ime Prvobitni bukovi gozdovi v Karpatih in stari bukovi gozdovi v Nemčiji.

Na sedanji obseg je bil razširjen na 41. zasedanju komiteja za svetovno dediščino, ki se je odvijalo v poljskem Krakovu med 2. in 12. julijem 2017. Spomenik se zdaj razteza čez 12 držav, poleg Ukrajine, Slovaške in Nemčije še Albanija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Italija, Romunija, Slovenija in Španija. V Sloveniji sta vključena gozd Ždrocle na Snežniku in kočevski pragozd Krokar.

Galerija

Sklici 

Karpati
Pragozdovi
Kraji svetovne dediščine v Albaniji
Kraji svetovne dediščine v Avstriji
Kraji svetovne dediščine v Belgiji
Kraji svetovne dediščine v Bolgariji
Kraji svetovne dediščine na Hrvaškem
Kraji svetovne dediščine v Italiji
Kraji svetovne dediščine v Nemčiji
Kraji svetovne dediščine v Romuniji
Kraji svetovne dediščine na Slovaškem
Kraji svetovne dediščine v Sloveniji
Kraji svetovne dediščine v Španiji
Kraji svetovne dediščine v Ukrajini